(1913–2002) — американский философ (d:Q1174693).
  — американский психиатр, мистик и автор (d:Q1176226).
  (род. в 1982) — американский баскетболист.
  (род. в 1949) — англиканский епископ.
  (род. в 1933) — американский молодой перебежчик Корейской войны.
  (род. в 1933) — австралийский пловец.